Il singolare femminile dello  Swedish Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

María José Martínez Sánchez era la detentrice del titolo, ma si è ritirata a causa di un infortunio al ginocchio.

Aravane Rezaï ha battuto in finale 6–3, 4–6, 6–4 Gisela Dulko.

Teste di serie

  Flavia Pennetta (semifinali)
  Aravane Rezaï (campionessa)
  Lucie Šafářová (semifinali)
  Gisela Dulko (finale)

  Arantxa Parra Santonja (quarti di finale)
  Angelique Kerber (primo turno, ritiro)
  Sofia Arvidsson (primo turno)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 2010